Женская историческая ассоциация Квинсленда является  в Брисбене, Квинсленд, Австралия. Общество изучает историю и наследие Квинсленда, включая его пионерские семьи и вклад женщин. Штаб-квартира ассоциации находится в историческом доме  в .

История 

Ассоциация была основана в Брисбене в апреле 1950 года как Женская историческая ассоциация. Её штаб-квартира находилась в историческом доме .
В 1957 году она была переименована в Квинслендскую женскую историческую ассоциацию. С 1960 по 1983 год Ассоциация установила мемориальные доски в память исторических мест, связанных с историей Квинсленда.

В 1966 году Ньюстед-хаус должен был быть превращен в музей, поэтому ассоциации потребовалась новая штаб-квартира. В то же время близлежащий исторический дом Мегунья (Miegunyah) (тогда называвшийся Beverley Wood) в  собирались снести. Через публичное обращение ассоциация собрала средства для депозита, чтобы купить Miegunyah и восстановить его былую славу.

Текущая деятельность 
Ассоциация продолжает восстанавливать и поддерживать Мегунью, который открыт для публики как музей и место для переговоров, выставок и общественных мероприятий. Ассоциация поддерживает библиотеку и архив, и издаёт книги.

Памятные таблички 
В число табличек, установленных ассоциацией, входят:
 Памятник на  женщинам 
 Мемориал Cactoblastis рядом с Миал Крик, Дэлби ознаменовался появлением насекомого , которое помогло уничтожить  на сельскохозяйственных землях Квинсленда.

Коллекция 

В отсутствие чётко определённой политики сбора, за эти годы ассоциация приобрела за счёт пожертвований ряд предметов в своей коллекции, которые не соответствовали её основной миссии — собирать и сохранять историю женщин, часто для сохранения ценных артефактов, которые в противном случае могли бы быть потеряны в отсутствие других организаций по сохранению наследия. После разработки политики сбора и анализа коллекции в 2016 году было решено пожертвовать некоторые оригинальные предметы для более подходящих коллекций.

В 1964 году Рома Браун, внучка первого губернатора Квинсленда Джорджа Боуэна, пожертвовала ассоциации серебряную лопату. 27 сентября 1865 года Боуэн использовал эту лопату, чтобы перевернуть первый дерн Северной железной дороги Квинсленда в Рокгемптоне, она была преподнесена в качестве сувенира по случаю. В 2018 году ассоциация пожертвовала её .

Также в 1964 году миссис Вернон Алфорд передала ассоциации вазу. Считается, что это любимый свадебный подарок мистера  из . В 2018 году он был передан в дар Дому-музею Ормистон.

Публикации 
Опубликованные работы ассоциации включают:

Примечания

Ссылки 
 

Организации, основанные в 1950 году
Женские организации Австралии
Научные общества Австралии
История Австралии
Квинсленд
Исторические общества